Le terme de palais du Gouverneur désigne de manière générale de nombreux édifices dont :

En Côte d'Ivoire 
 palais du Gouverneur de Grand-Bassam.

En Érythrée 
 Le palais du Gouverneur d'Asmara.

Aux États-Unis 
 Le palais du Gouverneur de Williamsburg.

En France 
 Le palais du Gouverneur de Metz ;
 Le palais du Gouverneur militaire de Strasbourg ;
 Le palais du Gouverneur, situé place de la Carrière à Nancy ;
 Le palais du Gouverneur, à Lugdunum (site antique de Lyon).

En Italie 
 Palais du Gouverneur à Parme.

Au Sénégal
 L'ancien palais du Gouverneur, sur l'Île de Gorée, face à Dakar.